Hogenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Hogenberg (nach 1578–1653), deutscher Kupferstecher, Sohn von Frans Hogenberg
 Frans Hogenberg (1535–1590), Kupferstecher, Bruder von Remigius Hogenberg
 Johann Hogenberg, Kupferstecher
 Johann Nikolaus Hogenberg, Maler und Kupferstecher, † 1554 in Mecheln, Vater von Frans und Remigius Hogenberg
 Remigius Hogenberg, Kupferstecher, Bruder von Frans Hogenberg